Meistaradeild – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek siatkarskich na Wyspach Owczych założona w 1969 roku. Rywalizacja w niej toczy się – co sezon, systemem ligowym – o tytuł mistrza Wysp Owczych, a za jej prowadzenie odpowiada Farerski Związek Piłki Siatkowej. 

Drużyny, które nie utrzymały się w lidze, są relegowane do 1. delid.

Mistrzowie

Bibliografia 
 

!